Жаир () — прозвище ряда бразильских футболистов.

Известные носители имени:

 Жаир Боржес дос Сантос (; 1982)
 Жаир Гонсалвес Пратес (; 1953)
 Жаир да Коста (; 1940)
 Жаир Мариньо (; 1936)
 Жаир Перейра да Силва (; 1946)
 Жаир да Роза Пинто (; 1921—2005)